Desa Plaosan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Plaosan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Plaosan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,42, long 112,63), 
 Desa Plaosan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 112,19), 
 Desa Plaosan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,89, long 112,12), 
 Desa Plaosan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,05, long 112,49), 
 Desa Plaosan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 112,52), 

Robotskapade Indonesienförgreningar